Krzesław Kurozwęcki (zm. 1392) – między innymi kasztelan sandomierski
 Krzesław Kurozwęcki (zm. 1459) – starosta generalny Wielkopolski, kasztelan lubelski
 Krzesław Kurozwęcki (zm. 1503) – biskup